Trisfosforan inozytolu (IP3)
 IP3 – punkt przecięcia intermodulacji trzeciego rzędu (ang. third-order intercept point)